El nombre Michael Mann puede referirse a:

 Michael Mann (sociólogo) (1942-), es un sociólogo británico nacionalizado estadounidense.
 Michael Kenneth Mann (1943-), es un director, guionista y productor cinematográfico estadounidense.
 Michael Thomas Mann (1919-1987), fue un músico y profesor de literatura alemán. El más joven de los seis hijos de Thomas Mann y Katia Mann.